Charles Foulkes (britanska vojska) (1875,-1969.), britanski general, savjetnik za ratovanje bojnim otrovima u Prvom svjetskom ratu, Poznat i kao igrač hokeja na travi
Charles Foulkes (kanadska vojska) (1903. – 1969.), kanadski general koji je ratovao u Drugom svjetskom ratu